Amerongsche Bosch, een bosgebied bij Amerongen
 Amerongse Bos (Het Utrechts Landschap), een natuurgebied van Het Utrechts Landschap dat een deel van het Amerongsche Bosch beslaat.